Bunma ist der Name folgender Personen

 Maha Surasinghanat (1744–1803), siamesischer Vizekönig (Geburtsname Bunma)
 Teng Bunma (1941–2016), kambodschanischer Geschäftsmann